Niemcy:
 Dudenhofen – dzielnica Rodgau
 Dudenhofen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz
 Dudenhofen – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz

Zobacz też:
 Römerberg-Dudenhofen